Tseng Chun-hsin era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Luca Van Assche ha sconfitto Maximilian Neuchrist con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Nuno Borges (semifinale)
  Jurij Rodionov (quarti di finale)
  Elias Ymer (primo turno)
  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)

  Aleksandar Vukic (semifinale) 
  Timofej Skatov (secondo turno) 
  Luciano Darderi (primo turno) 
  Riccardo Bonadio (quarti di finale)

Qualificati 

  Alexandar Lazarov (secondo turno)
  Evgenij Karlovskij (secondo turno)
  Denis Istomin (primo turno)

  Raphael Collignon (secondo turno)  
  Gauthier Onclin (primo turno)  
  Maximilian Neuchrist (finale)

Wildcard 

  Fábio Coelho (primo turno)
  João Domingues (primo turno)

  Gonçalo Oliveira (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maia Challenger 2022